Нормальный — соответствующий норме. Абнормальный (аномальный) — отступающий, уклоняющийся от известного правила.
 Нормальная прямая, нормальный вектор — в аналитической геометрии, прямая или единичный вектор, перпендикулярные данной поверхности или прямой в данной точке.
 Нормальный (фильм, 1984) — американская спортивная драма от режиссёра Бэрри Левинсона.
 Нормальный (фильм, 2003) — американский телефильм от режиссёра Джейн Андерсон.
 Нормальный (фильм, 2009) — британско-чешско-македонский триллер от режиссёра Юлиуса Шевчика.

См. также 
Страницы, начинающиеся со слова Нормальный